BPU est un sigle qui peut désigner :
  Beppu, au Japon, selon le code AITA des aéroports ;
 Branch prediction unit (en français : unité de prédiction des branchements),  en informatique ;
 bordereau des prix unitaires, un document commercial ;
 .